Honigbeere steht für:

 Kamtschatka-Heckenkirsche, eine Varietät der Pflanzenart Blaue Heckenkirsche aus der Gattung Heckenkirschen
 Melicoccus bijugatus, eine Pflanzenart der Gattung Melicoccus in der Unterfamilie Sapindoideae
 Scharfzähniger Strahlengriffel, eine Pflanzenart in der Familie der Strahlengriffelgewächse
 Schwarze Honigbeere, eine Pflanzenart aus der Familie der Stachelbeergewächse, siehe Oregon-Stachelbeere